Ole Irgens est un nom pouvant désigner:

 (1724-1803), théologien norvégien
 (1829-1906), homme politique norvégien

Voir aussi

Irgens, Ole